Penis, het mannelijk geslachtsorgaan
 Phallus (geslacht), geslacht van schimmels uit de familie Phallaceae
 Fallussymbool, een object dat herinnert aan een penis